Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1976 года в последний раз проводились только среди мужчин. Матчи проходили 18—30 июля на стадионе «Персивал Молсон» в Монреале. Это был первый олимпийский турнир, разыгранный не на травяном, а на синтетическом покрытии.

В турнире участвовали 11 команд. Четыре сборных представляли Европу (Бельгия, Испания, Нидерланды, ФРГ), три — Азию (Индия, Пакистан, Малайзия), две — Австралию и Океанию (Австралия, Новая Зеландия), по одной — Северную Америку (Канада) и Южную Америку (Аргентина). Планировалось, что 12-м участником станет сборная Кении, однако эта страна поддержала бойкот Игр африканскими странами в знак протеста против участия ЮАР, в которой велась государственная политика апартеида. В результате впервые с 1952 года Африка не была представлена в олимпийском хоккейном турнире.

Турнир проводился по двухступенчатой системе. Сначала команды разделили на две группы. Те, кто занял в группе 1-2-е места, вышли в полуфинал, занявшие 3-4-е места — в плей-офф за 5-8-е места, занявшие 5-6-е места — в плей-офф за 9-11-е места.

Чемпионом первый раз в истории стала Новой Зеландии, победившая в финале сборную Австралии — 1:0.

Бронзовые медали достались сборной Пакистана, которая в матче за 3-4-е места победила сборную Нидерландов — 3:2. В составе пакистанцев играл олимпийский чемпион 1968 года Абдул Рашид.

Худший в истории выступлений на Олимпиадах результат показали хоккеисты Индии, завоевашая на десяти предыдущих Играх 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. На этот раз индийцы впервые не попали в число призёров, заняв только 7-е место.

Медалисты

Судьи 
Президент FIH —  Рене Франк, генеральный секретарь FIH —  Этьен Глишич.

Технические делегаты FIH —  Мигель Асриэль,  Али Иктидар Шах Дара.

Жюри:
  Азлан Мухибуддин Шах
  Брайан Бремнер
  Хоакин Дуальде
  Харри ван Зинник-Бергманн
  Марк Гарнетт Коулишоу
  Альберт Лейкин
  Финлэй Макнаб
  Вацлав Пошик
  Махмуд Мухаммед Раафат
  
  Кеннет Рэймонд
  Антонио Трилья
  Юрг Шефер

Судьи:

  Тан Шри П. Алагендра
  Вилли Арбер
  Питер Бакленд

  Гурчаран Лал Чопра
  Пит Дёйнкер
  Л. С. Э. Джонс
  Эрик Донегани
  Хуан Анхель Кальсадо
  К. Г. Д. Крофт
  Хардъял Сингх Кулар
  Кишан Лал
  Аугуст Латауверс
  Стюарт Макилдоуи
  Морли Пекер
  Питер Порритт
  Фред Принжье
  Г. К. А. ван де Пул-Дойер
  Ахмед Хайри Радфан
  Патрик Райан
  Мунэёси Уэда
  Джон Фальконер
  Вилли Хенкель

 Рефери

  Мухамед Гхус
  Мухамед Абдель Гомаа
  Боб Давидзон
  Питер Джексон
  Ричард Джуэлл
  Луи-Мишель Жилле
  Фридрих Карл Зегерс
  Петрус Латауверс
  Жаки Маннебак
  Грэм Нэш
  Освальдо Пенсози
  Мухаммад Рамзан
  Ален Рено
  Хайме Сальвателла
  Орасио Серветто
  Франсис Стёрс
  Хорхе Тротта

Результаты

Группа А 

Дополнительный матч за 2-е место

Группа B 

Дополнительный матч за 2-е место

Турнир за 9-11-е места 
Сборные Бельгии и Аргентины, занявшие последние места в группах, сыграли между собой. Сборная Канады без игры получила право сыграть в матче за 9-10-е места.

Турнир за 5-8-е места

1/2 финала

Матч за 9-10-е места

Матч за 7-8-е места

Матч за 5-6-е места

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 
11 мячей

 Пауль Литьенс

7 мячей

 Рон Райли
 Хуан Амат
 Вольфганг Штрёдтер

6 мячей

 Мунаваруз Заман

4 мяча

 Серж Дюбуа
 Сурджит Сингх
 Тони Айнесон
 Манзур-ул Хассан

3 мяча

 Дэвид Белл
 Виктор Филлипс
 Аджит Сингх
 Рамеш Пател
 Абдул Рашид
 Шахназ Шейх
 Райнер Зайферт
 Михаэль Петер

2 мяча

 Джим Ирвин
 Густаво Паолуччи
 Михел Вандерборгт
 Михел ван Тюйком
 Ашок Кумар
 Аслам Шер Хан
 Хосе Сальес
 Фред Хус
 Ханс Крёйзе
 Тур Боррен
 Ахтар Расул
 Ханиф Хан
 Хорст Дрёзе
 Ральф Лаурушкат

1 мяч

 Терри Уолш
 Грег Браунинг
 Тревор Смит
 Иан Кук
 Рик Чарльзуорт
 Хорхе Педро Саббьоне
 Хорхе Дисера
 Марсело Гарраффо
 Хорхе Руис
 Ги Мизерк
 Жан-Франсуа Жиль
 Бруно де Клинсен
 Чанд Сингх
 Аджитпал Сингх
 Мохиндер Сингх
 Франсиско Фабрегас
 Хорхе Фабрегас
 Хайме Арбос
 Алан Хобкирк
 Редж Пламмер
 Питер Моцек
 Бубли Чохан
 Муругесан Махендран
 Оу Сон Гэи
 Пон Фок Лок
 Вон Чунь Хинь
 Барри Майстер
 Кун Краненберг
 Михаэль Краузе
 Петер Трумп
 Вернер Кессман
 Ули Фос
 Хайнер Допп
Неизвестны авторы 9 мячей, забитых в серии пенальти (5 — Австралия, 4 — Индия).

Ссылки 
 Games of the XXI Olympiad, Montreal 1976 : Official Report, v.3, рр. 366—387, 665
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Примечания 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
1976 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Канаде